Klimeschiopsis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Povolny 1967. Klimeschiopsis ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stävmalar
Klimeschiopsis